Catoosa steht für:
 Catoosa (Oklahoma), eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Oklahoma
 Catoosa County im US-Bundesstaat Georgia in den Vereinigten Staaten